Delfim peut désigner :

Pseudonyme 

 Delfim (1977-), Delfim José Fernandes Rola Teixeira, footballeur portugais.

Prénom

Patronyme

Autre 
 Dauphin en portugais.